

Toponymes 
Tarazona peut désigner les lieux suivants en Espagne :
 Tarazona ou Tarazona de Aragón commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon.
 Tarazona de la Mancha, commune de la province d'Albacete dans la communauté autonome de Castille-La Manche en Espagne.
 Tarazona de Guareña, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
 Tarazona y el Moncayo, région aragonaise dans la province de Saragosse en Espagne.